Drijfhout (afval), op zee drijvend afval, onder te verdelen bij veek
 Drijfhout, een folkduo

Personen 
 Bartholomeus Drijfhout, bouwmeester/beeldhouwer in de 17de eeuw